Přírodní niob (41Nb) se skládá z jediného stabilního izotopu, 93Nb, což niob řadí mezi monoizotopické prvky. Bylo také popsáno 34 radioizotopů, s nukleonovými čísly 80 až 114, a 27 jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější radioizotopy jsou 92Nb (poločas přeměny 3,47×107 let), 94Nb (20 300 let), 91Nb (680 let) a 95Nb (34,991 dne). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 24 hodin, většina pod 21 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 92 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy zirkonia, zatímco u 94Nb a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na molybden. 93Nb je také nejlehčí nuklid, u něhož by teoreticky mělo probíhat spontánní štěpení a přestože nikdy nebylo pozorováno, tak by niob teoreticky měl být nejlehčím prvkem bez stabilního izotopu.

Seznam izotopů

Reference 

niob
Niob